Deck steht für:

 Deck (Schiffbau) eines Schiffes bzw. eines Bootes
 Flugdeck, meist flache Oberseite eines Flugzeugträgers, auf dem Flugzeuge starten und landen können
 Parkdeck, Geschoss in einem Parkhaus, einer Parkpalette oder einer Tiefgarage
 englische Bezeichnung für ein Kartenblatt, siehe Spielkarte#Kartenblätter, bzw. einen Teil eines  Sammelkartenspiels 
 Deck (Tarot), ein bestimmter Satz von Tarotkarten
 Brett, auf dem man beim Skateboarden steht
 Tapedeck, Kassettendeck
 in der Wireless Markup Language eine komplette Webseite

Deck ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Deck (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin
 Christine Deck (* 1980), deutsche Turniertänzerin
 Elisabeth Wandeler-Deck (* 1939), Schweizer Schriftstellerin
 Ernst Deck (1905–1993), deutscher Unternehmer und Honorarprofessor
 Gabriel Deck (* 1995), argentinischer Basketballspieler
 Hans Müller-Deck (1936–2021), deutscher Judoka
 Inspectah Deck (* 1970), US-amerikanischer Hip-Hop-Produzent
 Julia Deck (* 1974), französische Autorin
 Leo Deck (1908–1997), Schweizer Maler
 René Deck (* 1945), Schweizer Fußballtorhüter
 Théodore Deck (1823–1891), französischer Keramiker

Siehe auch: 

 DEK, DEC, Deg